Kete steht für:

Emma Kete, neuseeländische Fußballspielerin
Kete (Ethnie), Ethnie in Afrika